Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 1984 odbyły się między 25 a 30 marca 1984 w szkockim Perth, w Perth Ice Arena.

Tytuł mistrzów świata po trzech latach przerwy zdobyły Kanadyjki (Connie Laliberte) pokonując w finale broniące tytułu mistrzyń Szwajcarki (Brigitte Kienast) 10:0. Brązowy medal zdobyły po porażce w półfinale Niemki (Almut Hege).



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Półfinały

Tie-breaker

Round Robin

Klasyfikacja 
Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

1984
1984 w curlingu
Curling w Szkocji
Sport w Perth (Szkocja)
1984 w Wielkiej Brytanii